Sornitz ist der Name folgender Orte:

 Sornitz (Käbschütztal), ein Ortsteil der Gemeinde Käbschütztal in Sachsen
 Sornitz (Moxa), eine Wüstung im Saale-Orla-Kreis in Thüringen